Tell Me Why kan henvise til:

Album 
 Tell Me Why (Wynonna Judd-album), eller titelsangen
 Tell Me Why (Jann Browne-album), eller titelsangen
 Tell Me Why (Bobby Vinton-album)
 Tell Me Why (ep), eller titelsangen

Sange 
 "Tell Me Why" (1951 sang), skrevet af Al Alberts og Marty Gold, populariseret af The Four Aces og af Eddie Fisher
 "Tell Me Why" (1956 sang), skrevet af Titus Turner, indspillet af Marie Knight, og tillige indspillet af Elvis Presley 12. januar 1957
 "Tell Me Why" (1957 sang), først indspillet af Norman Fox & The Rob-Roys, og i 1961 af The Belmonts
 "Tell Me Why" (The Beatles-sang)
 "Tell Me Why" (C21-single), en single af C21 fra albummet Listen
 "Tell Me Why" (Declan Galbraith-sang)
 "Tell Me Why" (Genesis-sang)
 "Tell Me Why" (Monica Anghel og Marcel Pavel-sang)
 "Tell Me Why" (Supermode-sang)
 "Tell Me Why (The Riddle)", af Paul van Dyk og Saint Etienne
 "Tell Me Why" (Prezioso-sang)
 "Tell Me Why", af April Wine fra Power Play
 "Tell Me Why", af The Bee Gees fra 2 Years On
 "Tell Me Why", af Exposé fra What You Don't Know
 "Tell Me Why", af Jonas Brothers
 "Tell Me Why", af Musical Youth
 "Tell Me Why", af Neil Young fra After the Gold Rush
 "Tell Me Why", af P.O.D. fra When Angels & Serpents Dance
 "Tell Me Why", af Spice Girls fra Forever
 "Tell Me Why", af Taylor Swift fra Fearless
 "Tell Me Why", af Will Smith, med Mary J. Blige, fra Lost and Found
 "Tell Me Why", fra musicalen A Man of No Importance
 "Dites Moi (Tell Me Why)", fr musicalen South Pacific